Bogdan Walendziak (1933–2017) – polski zawodnik oraz działacz łyżwiarstwa szybkiego
 Ewelina Walendziak (ur. 1985) – polska aktorka
 Renata Walendziak  (ur. 1950) – polska lekkoatletka, specjalistka biegów długodystansowych
 Wiesław Walendziak (ur. 1962) – polski polityk, dziennikarz, publicysta i menedżer
 Wojciech Walendziak (1952–2020) – polski inspektor policji, współtwórca CBŚ